

Geografia 
 Čím – comune del distretto di Příbram (Repubblica Ceca)

Sigle 
 Capacità idrica massima – Costante idrologica del terreno usata in agronomia e pedologia
 Carrefour Italia Mobile – società di telecomunicazioni italiana, che opera con il marchio "UNO Mobile"
 Centro d'Igiene Mentale (Italia)
 Centro Imaging Molecolare – centro di ricerca dell'Università degli studi di Torino (Italia)
 Centro Intermodale Merci – interporto di Novara (Italia)
 Centro Internacional de Matemática – associazione portoghese di matematica
 Common Information Model – Metodologia di rappresentazione delle risorse informative aziendali (informatica)
 Computer Integrated Manufacturing – modello teorico di integrazione dei processi produttivi con sistemi informativi gestionali
 Congregatio Iesu et Mariae – Congregazione di Gesù e Maria, istituto di vita consacrata
 Coordinamento Italiano Motociclisti – Associazione per la tutela dei diritti degli utenti di motoveicoli (Italia)
 Confederazione italiani nel mondo
City Information Modelling – Evoluzione a scala territoriale del BIM
Cuore Immacolato di Maria

Codici 
 CIM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cimitarra (Colombia)
 CIM – codice vettore ICAO di Cimbrian Air
 cim – codice ISO 639-3 della lingua cimbra

Altri progetti